Джеймс Эндрю Иннес Ди (родился 24 сентября 1961 года) - английский комик, актер, телеведущий и писатель, известный своим сарказмом, иронией и юмором. Известен в Великобритании тем, что пишет и снимается в главной роли в ситкоме «Lead Balloon» и ведет шоу « I'm Sorry I Haven't A Clue».

Биография 

Родился 24 сентября 1961 году, в семье из трех детей он был самым младшим. Джек Ди учился и в частных и в государственных школах. После окончания средней школы он планировал поступить в театральное училище, но мать убедила его поступить в колледж общественного питания, где он получил диплом официанта.

Первым публичным выступлением Ди было выступление в 1986 году в The Comedy Store, куда он отправился вечером после работы. После этого ему было предложено написать юморески и совершить гастроли.

С начала 1990-х годов он выступал с аншлагом по всей Англии. После того, как в 1991 году он получил награду «Британская комедия» как «Лучший новичок», Ди организовал собственное шоу. Шоу Джека Ди впервые вышло на 4-м канале в феврале 1992 года, что привело его к более широкой аудитории. В 2001 году он выиграл Celebrity Big Brother.

Ди в настоящее время является директором Open Mike Productions, который занимается производством комедийных шоу для телевидения и радио.
Джек Ди женат на Сьюзен Джейн Хетерингтон, поженились в 1986 году. У них четверо детей.

Награды и звания 

 British Comedy Award (1991)
 British Advertising Award (1997)
 British Comedy Award (1997)

Фильмография 

1992	Jack Dee Live At The Duke Of York's Theatre
1992–1994	The Jack Dee Show	
1993	The South Bank Show	
1994	Jack Dee Live At The London Palladium	
1995	Top of the Pops	Guest 
1995	The Steal	Wilmot's Servant	
1996	Jack & Jeremy's Real Lives		
1997	Clive Anderson	
1997	The Grimleys	
1999	Comic Relief	
1999	It's only TV, But I like It		
1999	Jack Dee: Live In London	
1999	Silent Witness	Chris Caldwell	
2000	Don't Panic: The Dad's Army Story
2000–2001	Happy Hour
2001	Celebrity Big Brother	
2001	Trust Me I'm a Celebrity	
2002	Jack Dee Live At The Apollo	
2002	Dalziel and Pascoe	Dick Dee	
2003	Comic Relief	
2003	Jonathan Creek	
2004	Bob Monkhouse: A BAFTA Tribute	
2004–2007, 2013	Live at the Apollo		
2004	Tunnel of Love	Roy	TV movie
2005	Comic Aid	Presenter	One-off edition
2005	Jack Dee Live Again	
2006	Mark Lawson Talks To...	
2006	The Last Drop	Warren	
2006–2011	Lead Balloon	Rick Spleen	Main cast
2007	Dawn French's Boy's Who Do Comedy
2007	The Big Fat Anniversary Quiz
2007	Jack Dee Up Close
2008	Happy Birthday Brucie	
2008	The Comedy Map of Britain	
2008–2011	Shooting Stars	
2009	Kingdom	Judge Jeremey Harding	
2010	Let's Dance for Sport Relief	
2010	Channel 4's Comedy Gala
2010	A Comedy Roast	Roaster	
2010	Fry & Laurie Reunited	
2011	24 Hour Panel People	
2011	Wall of Fame		
2011	My Favourite Joke	
2013	Jack Dee So What: Live	
2014—	Josh	Geoff	Main cast
2015	Alternative Election Night	Himself	Panellist
2015–2016	Jack Dee's Helpdesk	
2015	The Apprentice: You're Fired!	Presenter	Series 11
2016	Power Monkeys	Oliver	Main cast
2017–2018	Bad Move

Примечания

Ссылки 

Jack Dee 
Jack Dee 

Комики Великобритании